Ста́рое Бикчента́ево () — деревня в Актанышском районе Республики Татарстан, в составе Атясевского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от татарского слова «иске» (старый) и антропонима «Бикчәнтәй».

География 
Деревня находится в бассейне реки Шабиз, в 31 км к западу от районного центра, села Актаныш.

История 
Деревня известна с 1736 года. В дореволюционных источниках упоминается также под названием Биксентеево. Через деревню пролегала дорога Казань – Уфа.

В XVIII–XIX веках жители относились к категориям башкир-вотчинников и тептярей. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство.

В период Крестьянской войны 1773–1775 годов жители активно выступили на стороне Е.И.Пугачёва.

В 1802 году в деревне функционировала мечеть, в 1871 году построена вторая, в 1904 году – третья. В 1837 году открыт мектеб (в 1912 году обучалось 45 мальчиков и 24 девочки).

В начале XX века функционировали 2 ветряные и водяная мельницы, базар по субботам. В этот период земельный надел сельской общины составлял 2196 десятин (в 1913 году – 1622 десятины).

До 1920 года деревня входила в Байсаровскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР.

В годы коллективизации в деревне организован колхоз «Кзыл игенче».

С 10 августа 1930 года – в Актанышском, с 10 февраля 1935 года – в Калининском, с 12 октября 1959 года – в Актанышском, с 1 февраля 1963 года – в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители работают преимущественно в ОАО «Агрофирма «Аняк», занимаются полеводством, молочным скотоводством.

Объекты медицины и культуры 
В деревне действуют медпункт, клуб.

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Примечания 

Населённые пункты Актанышского района